Базаргалиев Куаныш Сагынгалиевич (19 июля 1969, Актобе, Казахская ССР) — современный казахстанский художник, живописец. Муж художницы Сауле Сулейменовой.

Биография 
Родился в Актюбинске в 1969 году.

После окончания художественно-промышленного училища в Сафоново (Смоленская область) продолжил образование в Актюбинском педагогическом институте и получил диплом в области преподавания искусства и дизайна в 1995 году. Вскоре он переезжает в Алма-Ату и активно участвует в различных конкурсах, выставках и симпозиумах, представляя свою первую выставку в дуэте с Маратом Бекеевым в галерее Улар в Алма-Ате в 1998 году.

Работа Базаргалиева сосредотачивается вокруг поиска национальной идентичности, часто подвергая сомнению идеологические корни таковой и деконструируя её визуальную лексику через картины и смешанные медиа-произведения. В серии, выполненной в стиле «кошкармюизм», художник наносит общеизвестные символы мира, такие как крест или полумесяц, на традиционный казахский орнамент, физически соединяющий местное и вселенское.

Выставки включают Dis / Possessed in Folio, Цюрих в 2016 году, «Где-то в Великой степи» в Музее изобразительных искусств Эрарта в Санкт-Петербурге, «Все кочевники» в галерее Artwin, Москва, Россия.

Произведения Базаргалиева находятся в частных и государственных коллекциях, таких как Национальный музей Казахстана, Астана; Christie’s, Лондон; коллекция Ричарда Спунера, государственная художественная коллекция Турции и другие. Живет и работает в Алматы, Казахстан.

Избранные выставки 
 2019. «Воспоминания. Диалоги Памяти» в рамках Astana Art Show, Астана, Казахстан
 2018. Персональная выставка «Единство и борьба противоположностей», галерея Артмекен, Алматы, Казахстан
 2018. «Где-то в великой степи. Выставка актуальных художников Алматы», Государственный музей искусств, Новосибирск, РФ
 2017. «Где-то в великой степи. Выставка актуальных художников Алматы», музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург, РФ
 2016. персональная выставка «Кошкармюйизм и пр.», галерея Ессентай, Алматы, Казахстан
 2015. — «Все номады», галерея Artwin, Москва, музей «Эрарта», Санкт-Петербург, Россия
 2014. — Национальные традиции и открытость миру, Национальный музей РК, Астана, Казахстан
 2013. 5-я Московская биеннале современного искусства, проект «Мигранты», РГГУ, Москва, Россия
  «Похищение Европы», выставка в рамках фестиваля современного искусства Артбатфест, музей Умай, Алматы, Казахстан
  «Когда все люди были казахские», персональная выставка, Пространство «L.E.S.», Алматы, Казахстан
 2012. «13», персональная выставка, пространство «L.E.S.», Алматы, Казахстан
 2011. Выставка в рамках культурной программы к Азиаде-* 2011, Дворец Независимости, Астана, Казахстан
 2008. «Столы и стулья», персональная выставка, галерея «Тенгри-Умай», Алматы, Казахстан
 Угол зрения, 10-я годовщина Центра Современного искусства Сороса, Алматы, Казахстан
 АртНомад, благотворительный аукцион,Лондон, Великобритания
 Арт Номад, Социально-культурный проект, Алматы, Казахстан
  Республиканская выставка графики, Союз Художников Казахстана, Алматы, Казахстан
 2007. Арт форум «Куланши», музей Первого Президента Казахстана, Астана, Государственный музей искусств им. Кастеева, Алматы, Казахстан
 Международный арт симпозиум, Астана, Казахстан
 2006. Выставка Союза Художников Казахстана, посвященная * 20-летию независимости, Алматы, Казахстан
  Выставка «Мы — народ Казахстана», Центр Современного искусства Сороса, Алматы, Казахстан
 Фестиваль SOMUART, выставка, KIMEP, Алматы, Казахстан
 Выставка «Летающий татарин», музей им. Невзоровых, Семипалатинск, Казахстан
 Международный симпозиум печатной графики «Запад — Восток», Валси, Австрия
 Совместная выставка с С.Сулейменовой «Куаныштын Саулесi-5», спонсор — компания «Deloitte Touche», галерея «Тенгри-Умай», Алматы, Казахстан
 2005. Выставка, посвященная Иосифу Бродскому, галерея «Вояджер», Алматы, Казахстан
 2004. Выставка «Арт-десант Алматы — Возвращение домой», Центральный Выставочный зал, Актюбинск, Казахстан
 Совместная выставка с С.Сулейменовой «Куаныштын Саулесi», Центральный Выставочный зал, Алматы, Казахстан
 2003. Групповая выставка памяти А. Еременко, галерея «Улар», Алматы, Казахстан
 2002. Совместная выставка с С.Сулейменовой «Куаныштын Саулесi», галерея «Тенгри-Умай», Алматы, Казахстан
 Международный арт-фестиваль «Тенгри-Умай», Алматы, Казахстан
 Проект «Бес Конак — актюбинский ветер», персональная выставка, галерея «Улар», Алматы, Казахстан
 2001. Совместная выставка с С.Сулейменовой «Куаныштын Саулесi-2», бизнес-центр Capital Real Estate, Алматы, Казахстан.
 Выставка «Дни культуры Алматы в Москве», музей Востока, Москва, Россия.
 Международный фестиваль «Шабыт», Астана, Казахстан
 2000. Совместная выставка с С.Сулейменовой «Куаныштын Саулесi», галерея «Тенгри-Умай», Алматы, Казахстан
 Групповая выставка «Небеса» («Марат Бекеев и друзья»), галерея «Тенгри-Умай»,Алматы, Казахстан.
 Международный фестиваль искусств «Мастер-Класс — Казахстан»
 Лауреат фестиваля в номинации «Открытие Шелкового пути»
 1999. Международный фестиваль «Жигер −99» Государственный музей им. Кастеева, Лауреат 1-ой Премии.
 «Творческая лаборатория художников ТЮРКСОЙ», г. Бурса, Турция
 «Пятый континент», галерея «АРК-АРТ» г. Алматы
 «Летний пленэр», Центральный Выставочный зал, Жезказган, Казахстан
 1998. «Совместная выставка с М. Бекеевым», галерея «Улар», г. Алматы
 1997. «Совместная выставка с А. Переверзиным», Выставочный зал, Актюбинск
 1996. «Выставка молодых художников», Выставочный зал, г. Актюбинск
 1995. «Семь плюс один», Выставочный зал, г. Актюбинск

Коллекции 
Работы хранятся в Аукционном доме Кристис (Лондон), Государственном музее искусств им. Кастеева, Музее изобразительного искусства г. Атырау, в Государственном Картинном Собрании Турции, в Собрании международной организации Тюрксой, в частных коллекциях Казахстана, Германии, Израиля, России, США, Швейцарии, Австрии и др. странах.

Примечания 

Художники Казахстана